Кари има више значења:
 Кари (јело), индијско национално јело
 Округ Кари (Нови Мексико), је округ у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Округ Кари (Орегон), је округ у америчкој савезној држави Орегон
 Кари (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Кари (језеро), је планинско глацијално језеро у Јерменији
 Кари (сателит)